Рагуля

 Рагуля, Алексей Владимирович (род. 1935) — советский и белорусский литературовед.
 Рагуля, Иван Леонтьевич (1895 — 1944) — советский военачальник, участник Великой Отечественной войны.